Саксен (Саксония) — часть названий герцогств, существовавших на территории Тюрингии с 1488 года:
 Саксен-Альтенбург
 Саксен-Веймар
 Саксен-Веймар-Эйзенах
 Саксен-Гота
 Саксен-Гота-Альтенбург
 Саксен-Заальфельд
 Саксен-Йена
 Саксен-Кобург
 Саксен-Кобург-Гота
 Саксен-Кобург-Эйзенах
 Саксен-Кобург-Заальфельд
 Саксен-Мейнинген
 Саксен-Мерзебург
 Саксен-Рёмгильд
 Саксен-Гильдбурггаузен
 Саксен-Цейц
 Саксен-Эйзенах
 Саксен-Эйзенберг

См. также 
 Саксония